Сильве́стров (Сильвестрова) — русская фамилия. 

Известные носители:
 Сильвестров, Андрей Вячеславович (род. 1972) — российский кинорежиссёр, кинопродюсер.
 Сильвестров, Валентин Васильевич (род. 1937) — советский и украинский композитор.
 Сильвестров, Владислав Семёнович (1933—2004) — советский врач-хирург, заслуженный врач РСФСР (1983).
 Сильвестров, Василий Иванович (1888—1937) — российский и украинский художник.
 Сильвестров, Дмитрий Владимирович (род. 1937) — советский и российский поэт-переводчик.
 Сильвестров, Сергей Николаевич (род. 1948) — советский и российский учёный.

 Сильвестрова, Надежда Николаевна (1920—1971) — советская оперная певица (драматическое сопрано), заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.

См. также 
 Сильвестр
 Сильвестре
 Сильвестри
 Селиверстов